Internet Explorer - navegador de internet da Microsoft
Windows Explorer - gerenciador de arquivos da Microsoft
Ford Explorer - modelo de automóvel
Explorer I -  primeiro satélite artificial terrestre lançado ao espaço pelos Estados Unidos
Programa Explorer - Programa espacial americano de lançamento de satélites.

Veja também
Exploração
Explorador

Desambiguação